Трансильвания:

Топоним 
 Трансильвания — историческая область на северо-западе Румынии.
 Трансильвания — государственное образование, существовавшее с 1571 по 1711 год на территории Трансильвании.
 Трансильвания — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США.

Другое 
 (1537) Трансильвания — углеродный астероид во внешней области пояса астероидов, длительное время считавшийся потерянным.

См. также 
 
 Поворот на Трансильванию